Guangji bezeichnet:

 Guangji (Mianzhu) (广济镇), Großgemeinde der Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guangji (Zhouzhi) (广济镇), Großgemeinde im Kreis Zhouzhi in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Guangji (Dongpo) (广济乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dongpo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guangji (Yuanbao) (广济街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuanbao in der chinesischen Provinz Liaoning